Pénélope Jolicœur est un nom pouvant désigner :
 un personnage de la série Les Fous du volant, dessin animé des studios Hanna-Barbera ;
 le nom utilisé par la dessinatrice Pénélope Bagieu sur le blog BD racontant ses humeurs;
 Pénélope Jolicoeur (1981-), actrice de Montréal.